Marineau ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Marineau (* 1962), kanadischer Bobfahrer 
 Evan Marineau (* 1998), kanadischer Freestyle-Skier 
 Mathieu Marineau (* 1990), kanadischer Gewichtheber